Bârlești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Bârlești (Bistra), Dorf im Kreis Alba
 Bârlești (Mogoș), Dorf im Kreis Alba
 Bârlești (Scărișoara), Dorf im Kreis Alba
 Bârlești (Iași), Dorf im Kreis Iași

 Bârlești-Cătun, Dorf im Kreis Alba